orzeł – nazwa zwyczajowa kilkunastu gatunków ptaków drapieżnych z rodzaju Aquila, Hieraaetus i Harpagornis z rodziny jastrzębiowatych;

Osoby 
 Henryk Orzeł – polski okulista
 Józef Orzeł – polski filozof i polityk
 Sławomir Orzeł – polski strongman

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Orzeł – część wsi Rusiec w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Orzeł – część wsi Kamień w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia

Symbole 
 orzeł – popularny symbol państwowy
 orzeł – awers, jedna ze stron monety

Astronomia i geografia 
 Orzeł – gwiazdozbiór
 Orzeł – mgławica, gromada otwarta w gwiazdozbiorze Węża
 Orzeł – ostaniec skalny w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Orzeł – miasto w Rosji
 Orzeł – stacja kolejowa
 Orzeł – planowany rosyjski transportowo-załogowy pojazd kosmiczny

Kinematografia 
 Orzeł – polski film historyczny w reżyserii Leonarda Buczkowskiego
 Orzeł – duński serial kryminalny

Kluby sportowe 
 Orzeł Warszawa
 Orzeł Gniezno – klub rowerowy
 Orzeł Kolno – klub piłkarski
 KŻ Orzeł Łódź - klub żużlowy
 MKS Orzeł Międzyrzecz – klub piłkarski
 MKS Orzeł Międzyrzecz AZS-AWF – klub siatkarski
 Orzeł Polkowice – żeński klub koszykarski
 Orzeł Przeworsk – klub piłkarski
 Orzeł Wierzbica – klub piłkarski
 Orzeł Ząbkowice Śląskie – klub piłkarski

Technika wojskowa 
 ORP „Orzeł” – okręty podwodne polskiej Marynarki Wojennej

Inne 
 Orzeł – miasto w Rosji
 Orzeł – wiersz angielskiego poety Alfreda Tennysona

Zobacz też 

 
 Orły (ujednoznacznienie)
 Orzeł Biały (ujednoznacznienie)
 Orzełek (ujednoznacznienie)

Przypisy